El término Gulag puede referirse a los siguientes artículos de Wikipedia:

Concepto general 
 Gulag o GULAG, sigla en idioma ruso que en español equivale a "Dirección General de Campos de Trabajo", rama del NKVD que dirigía el sistema penal de campos de trabajos forzados y otras muchas funciones de policía en la Unión Soviética.

Literatura, cinematografía, escultura, arte, historietas, música, etc 
 Archipiélago Gulag, obra literaria del escritor ruso Aleksandr Solzhenitsyn que denuncia la estructura de represión del estado estalinista en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
 Le Goulag, serie de historietas escritas y dibujadas por Dimitri, que comenzó en el año 1975; su personaje principal, Eugène Krampon, antes fue un leopardo antropomórfico difundido a través de Charlie Mensuel, y que se transformó en humano cuando la serie fue bautizada "Le Goulag" en el semanario del mismo editor (Le Square).
 Gulag Orkestar, álbum debut de la banda "Beirut" grabado en el año 2005 en Albuquerque, Nuevo México.
 Gulag, película de 1985 de Roger Young